Гребля — споруда

Села:
 Гребля — Закарпатська область, Хустський район
 Гребля — Київська область, Бориспільський район
 Гребля — Черкаська область, Уманський район
 Гребля — Чернігівська область, Корюківський район

Див. також 
 Гребня́ — те ж саме, що й веслування